Die Football League One 2011/12 war die achte Spielzeit der englischen Football League One als dritthöchste englische Spielklasse hinter der Premier League und der Football League Championship sowie gleichzeitig die 20. Saison der zweithöchsten Spielklasse der Football League nach Einführung der Premier League im Jahr 1992. Sie startete am 6. August 2011 und endete am 19. Mai 2012.

Die Meisterschaft gewann Charlton Athletic, das sich damit gleichzeitig die Teilnahme an der Football-League-Championship-Saison 2012/13 sicherte. Neben Vizemeister Sheffield Wednesday sicherte sich Huddersfield Town über ein Play-off-System gegenüber Sheffield United, den Milton Keynes Dons und dem FC Stevenage den dritten Aufsteigerplatz. In die Football League Two absteigen mussten Wycombe Wanderers, der FC Chesterfield, Exeter City und AFC Rochdale.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Play-off-Spiele 

 Huddersfield gewann 8:7 nach Elfmeterschießen.

Torschützenliste

Auszeichnungen während der Saison

Weblinks 
 Saisonspiele auf kicker.de
 English Football League Tables

Einzelnachweise 

Fußballsaison 2011/12
2011/12